Большеноги:

 Большеноги  — небольшое семейство жесткокрылых, совмещающих признаки усачей и листоедов.
 Большеноги  — семейство птиц из отряда куриных.